Алассан Н’Диайе: Н’Диайе, Алассан (род. 1990) — французско-сенегалский футболист.
 Н’Диайе, Алассан (род. 1991) — французский футболист.